Cântărețul mexican (titlul original: în ) este un film de comedie muzicală, coproducție franco-spaniolă, realizat în 1956 de regizorul Richard Pottier, după opereta omonimă creată în 1951 de Francis Lopez, protagoniști fiind actorii Luis Mariano, Bourvil, Annie Cordy și Tilda Thamar.

Rezumat 

În Lesaca, un mic sat din Țara Bascilor spaniole, se ține festivalul tradițional, la care concertează cântărețul Vincent Etchebar și prietenul său credincios trompetistul Bilou. Fiind acolo Cartoni, un impresar parizian, îl observă pe Vincent ce voce minunată are și vrea să-l angajeze.
În același timp, tenorul Miguel Morano refuză să plece în Mexic cu marea vedetă cântăreață Eva Marchal, de teamă să nu o întâlnească acolo pe Tornada, o femeie năbădăioasă căreia i-a promis cândva să o ia în căsătorie. 

Între timp, Vincent și Bilou găsind ceva de lucru, pleacă la Paris, în timp ce Cartoni îi caută cu disperare. El speră că Vincent, care semăna uimitor cu Morano, îl va înlocui pe acesta în rolul principal al operetei Cântărețul Mexican, fără ca acesta să bănuiască de existența unei adevărate vedete, Miguel Morano.

Cei doi amici însă, rămân de negăsit. Au găsit de lucru ca vopsitori al Tunului Fiffel și acuma locuiesc în aceeași casă cu Cri-Cri, o tânără entuziastă și plină de energie.

Grație unui concurs transmis la radio, la care Vincent a intrat la insistentele lui Cri-Cri, Cartoni auzindu-l îl caută și îi face propunerea. Vincent este imediat angajat și este prezentat partenerei de scenă Eva, care se îndrăgostește de el și îl pune să repete împreună la ea. Cât despre Vincent, nu i-a trebuit mult și era deja îndrăgostit de Cri-Cri. 

Întreaga echipă pleacă în Mexic. Imediat ce ajunge la Acapulco, Vincent, sub pseudonimul lui Miguel Morano, este reperat de Tornada care reușește să-l răpească. Dar Bilou, Cri-Cri și Cartoni ajung la timp pentru a explica eroarea. În timp ce Cri-Cri și Vincent își mărturisesc dragostea, Bilou încearcă să o consoleze pe Tornada iar turneul se încheie plin de succes în capitala Mexico City.

Distribuție 

 Luis Mariano – Miguel Morano / Vincent Etchebar
 Bourvil – Bilou
 Annie Cordy – Cri-Cri, tânăra fată zvăpăiată
 Tilda Thamar – Eva Marchal, vedeta
 Gisèle Grandpré – Tornada, logodnica geloasă
 Pauline Carton – mătușa lui Cri-Cri
 Fernando Rey – Martinez
 Manolo Morano – Cartoni, impresarul
 Paul Faivre – verișoara Bidache
 Jacques Angelvin – crainicul radio
 Robert Dalban – portarul de la teatru
 Robert Thomas – un secretar a lui Cartoni
 Les Mariachis Vargas – trupa de cântăreți
 Lydia Dubour
 Yvonne Jacquemot
 Anika Dova
 José Blach
 Manuel Guitran
 Francisco Matos
 Mario Moralès
 Domingo Rivas
 corpul de balet al teatrului Châtelet

Melodii din film 
„Francis Lopez a compus una dintre cele mai bune lucrări ale sale pentru Le Chanteur de México în care aria este bine integrată în atmosfera acțiunii: México, Rossignol, Acapulco, Il est un coin de France, Maïtechu, Quant en voit París d'en haut, Quant en est deux amis.”

Cântecele au fost interpretate de Luis Mariano (în afară de cele specificate).
 Mexico
 Quand on est deux amis (cu Bourvil)
 Maitechu
 Rossignol
 Il est un coin de France
 Acapulco
 Paris d'en haut
 Ça m'fait quelque chose (Annie Cordy)
 le Cha-cha-cha (Bourvil)
 Ediția muzicală : Rovalty

Referințe

Vezi și 
 Listă de filme străine până în 1989

Legături externe 
  

Filme din 1956
Filme regizate de Richard Pottier
Filme în limba franceză
Filme în limba spaniolă
Filme de comedie
Filme muzicale